Королевка () — село, входит в Фастовский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 583 человека. Почтовый индекс — 08554. Телефонный код — 4565. Занимает площадь 2,65 км². Код КОАТУУ — 3224985404.

Местный совет 
08553, Київська обл., Фастівський р-н, с.Пилипівка, вул.Леніна,60а

История 
Село Королевка было в составе Кожанской волости Васильковского уезда Киевской губернии. В селе была Михайловская и Троицкая церкви. Священнослужители церквей:
 Михайловская церковь
 1836 - священник Иван Зубачевский, псаломщик Николай Креминский
 Троицкая церковь
 1799-1811 - священник Федор Ерофеевич
 1836 - священник Елизар Трезвиный

Примечания

Ссылки 
 Королевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Фастовского района